Kiebler ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Kiebler (1952–1975), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Susanne Kiebler (* 1959), deutsche Künstlerin und Dozentin